Аренс () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Гінріх Аренс (1921—2009) — учасник Другої світової війни, унтер-офіцер вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Марлен Аренс (1933—2020) — чилійська легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор у метанні списа.

Див. також 
 Аренс-де-Льєдо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель.